Dan Wildfong (né le  à Clinton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Lincolns de St. Marys ||  ||40 ||24 ||41 ||65 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Lincolns de St. Marys || LHOO ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Lincolns de St. Marys || LHOO ||47 ||46 ||61 ||107 ||196 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Raiders de Colgate || ECAC ||32 ||4 ||7 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || Raiders de Colgate || ECAC ||36 ||7 ||11 ||18 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|1997-1998 || Raiders de Colgate || ECAC ||32 ||6 ||15 ||21 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Raiders de Colgate || ECAC ||35 ||9 ||16 ||25 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Prowlers de Mohawk Valley || UHL ||4 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1999-2000 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || WPHL ||66 ||20 ||42 ||62 ||126 ||14 ||4 ||10 ||14 ||47            
|-
|2000-2001 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || WPHL ||69 ||20 ||53 ||73 ||201 ||14 ||2 ||7 ||9 ||44
|-
|2001-2002 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||64 ||30 ||36 ||66 ||340 ||11 ||5 ||3 ||8 ||39
|-
|2002-2003 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||61 ||27 ||39 ||66 ||250 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||53 ||18 ||29 ||47 ||177 ||17 ||8 ||6 ||14 ||67
|-
|2004-2005 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||59 ||32 ||37 ||69 ||306 ||6 ||1 ||5 ||6 ||22
|-
|2005-2006 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||60 ||23 ||39 ||62 ||272 ||15 ||1 ||5 ||6 ||45 
|-
|2006-2007 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||56 ||22 ||27 ||49 ||298 ||11 ||3 ||3 ||6 ||55

Notes et références 

Naissance en décembre 1975
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur des Prowlers de Mohawk Valley
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Attaquant de hockey sur glace